68-й выпуск  Гран-при Мигеля Индурайна — шоссейной однодневной велогонки по дорогам по дорогам испанского муниципалитета Эстелья. Гонка прошла 2 апреля 2016 года в рамках Европейского тура UCI 2016. Победу одержал британский велогонщик Ион Исагирре из .

Участники 
В гонке приняли участие 17 команд: 5 команд категории UCI WorldTeam, 3 проконтинентальные и 7 континентальных команд, а также сборные Испании и России. Всего на старт соревнования вышли 128 гонщиков. До финиша доехали 78 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Гран-при Мигеля Индурайна 2016 на FirstCycling
 
 
 
 

2016 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2016 году
Апрель 2016 года